Бабоа (абабуа или бабуа) — народ в Демократической Республике Конго. Населяют область к северу и востоку от г. Кисангани — бассейн рек Арувими и Узле. Общая численность (вместе с родственными нгелима, ангба и канго) — более 1 млн человек.

Язык — либуа, входит в подгруппу конго языковой группы банту. Бабоа сохранили местные традиционные верования. Основное занятие — мотыжное земледелие (маниок, бананы, кукуруза, бататы, ямс), часть бабоа работает на плантациях кофе и предприятиях города Кисангани.

Для традиционной социальной организации характерны патрилинейная родовая организация, вирилокальный брак, ограниченное распространение полигинии.

Литература 

 Андрианов Б. В. Боа // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С.101.
 Собченко А. И. Этнический состав Конго. в кн.: Африканский этнографический сборник. т. 4. — М., Л. 1962.

Народы Демократической Республики Конго
Народы банту
Народы Экваториальной Африки